ММА — многозначная аббревиатура из кириллических букв:

 ММА — Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова.
 ММА — метилметакрилат, сложный метиловый эфир метакриловой кислоты.
 ММА — монометиланилин, антидетонационная присадка к топливу.
 MMA — 3-метокси-4-метиламфетамин, психоактивное вещество.
 ММА — Международная минералогическая ассоциация.
 ММА — метод меченых атомов.
 ММА — Международная масонская ассоциация.
 ММА — Mixed Martial Arts, англоязычный акроним, обозначающий смешанные боевые искусства.
 MMA — Manual Metal Arc, ручная дуговая сварка